Landtagswahlkreis Düsseldorf steht für folgende Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Düsseldorf I
 Landtagswahlkreis Düsseldorf II
 Landtagswahlkreis Düsseldorf III
 Landtagswahlkreis Düsseldorf IV
 Landtagswahlkreis Düsseldorf V
 Landtagswahlkreis Düsseldorf VI